Bengt Thomasson kan syfta på:

* Bengt Thomasson (1924–2001), svensk läkare
 Bengt Thomasson (född 1926), svensk antikvetare